La District de Fuxing est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 La District de Fuxing est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine ;
 Le Fuxing est un train à grande vitesse chinois.